Ulf Jonsson kan vara

 Ulf Jonsson (Aspenäsätten) (1300-talet)
 Ulf Jonsson (religionsfilosof), professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet